Apocrypta är ett släkte av steklar. Apocrypta ingår i familjen fikonsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fikonsteklar
Apocrypta